Кузьминська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Кузьминська волость — Старокостянтинівського повіту Волинської губернії;
 Кузьминська волость — Уманського повіту Київської губернії;
 Кузьминська волость — Проскурівського повіту Подільської губернії.

Див. також 
 Куземинська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця Зіньківського повіту Полтавської губернії